Die Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2008 war die 1. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling-Mixed-Double (). Jedes Curling-Team besteht aus einer Spielerin und einem Spieler. Es war die erste von der World Curling Federation organisierte Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft. Das Turnier fand vom 8. bis 16. März des Jahres in der finnischen Stadt Vierumäki statt. Gespielt wurde im Vierumäki Ice Rink.

Die Schweiz gewann das Endspiel gegen Finnland (5:4) und konnte sich als erster Weltmeister in die Siegerliste eintragen.

Ausgetragen wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass in den Gruppen Jeder gegen jeden antritt.

Teilnehmer

Blaue Gruppe

Rote Gruppe

Grüne Gruppe

Nicht teilgenommen 
Folgende Mannschaften standen bis zum 24. Februar 2008 auf der Teilnehmerliste, traten zur Weltmeisterschaft aber nicht an.
 
 
  Irland

Tabellen der Round Robin

Blaue Gruppe

Rote Gruppe

Grüne Gruppe

Ergebnisse der blauen Gruppe

Runde 1 
 Samstag, 8. März 2008 09:00

Runde 2 
 Sonntag, 8. März 2008 19:30

Runde 3 
 Sonntag, 9. März 2008 16:00

Runde 4 
 Montag, 10. März 2008 12:30

Runde 5 
 Dienstag, 11. März 2008 09:00

Runde 6 
 Dienstag, 11. März 2008 19:30

Runde 7 
 Mittwoch, 12. März 2008 16:00

Ergebnisse der roten Gruppe

Runde 1 
 Samstag, 8. März 2008 12:30

Runde 2 
 Sonntag, 9. März 2008 09:00

Runde 3 
 Sonntag, 9. März 2008 19:30

Runde 4 
 Montag, 10. März 2008 16:00

Runde 5 
 Dienstag, 11. März 2008 12:30

Runde 6 
 Mittwoch, 12. März 2008 09:00

Runde 7 
 Mittwoch, 12. März 2008 19:30

Ergebnisse der grünen Gruppe

Runde 1 
 Samstag, 8. März 2008 16:00

Runde 2 
 Sonntag, 9. März 2008 12:30

Runde 3 
 Montag, 10. März 2008 09:00

Runde 4 
 Montag, 10. März 2008 19:30

Runde 5 
 Dienstag, 11. März 2008 16:00

Runde 6 
 Mittwoch, 12. März 2008 12:30

Runde 7 
 Donnerstag, 13. März 2008 09:00

Play-off

Halbfinal-Challenge 1 
 Freitag, 14. März 2008 09:00

Halbfinal-Challenge 2 
 Freitag, 14. März 2008 13:00

Turnierbaum

Halbfinale 
 Freitag, 14. März 2008 18:00

Spiel um die Bronzemedaille 
 Samstag, 15. März 2008 12:00

Finale 
 Samstag, 15. März 2008 12:00

Endstand

Weblinks 
  Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

2008
Weltmeisterschaft Mixed Doubles
Sportveranstaltung in Heinola
Curling (Finnland)